Creature oder Creatures (engl. für ‚Kreatur/en‘) steht für:

Film und Fernsehen:

 Die dunkle Macht der Finsternis (Creature), ein US-amerikanischer Sci-Fi-Horror von William Malone aus dem Jahr 1985
 Creature – Tod aus der Tiefe (Creature), eine vierteilige US-amerikanische Miniserie von Stuart Gillard aus dem Jahr 1998
 Creature (1999), ein US-amerikanischer Dokumentarfilm von Parris Patton aus dem Jahr 1999
 Creature: It’s a Killing Machine … From Outer Space!, ein US-amerikanischer Sci-Fi-Thriller von Tim Cox aus dem Jahr 2004
 Creature (2011), ein US-amerikanischer Horrorfilm von Fred Andrews aus dem Jahr 2011

Literatur:

 Bestien (Creature), ein Horrorroman des US-amerikanischen Schriftstellers John Saul aus dem Jahr 1989
 Creature (Roman), ein Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Peter Benchley aus dem Jahr 1997

Musik:

 Creature (belgische Band), eine Death-Metal-Band aus Belgien
 Creature (deutsche Black-Metal-Band), eine Black-Metal-Band aus Schorndorf, Baden-Württemberg
 Creature (deutsche Heavy-Metal-Band), eine Heavy-Metal-Band aus Hamburg
 Creature (kanadische Band), eine kanadische Band
 Creature (Moist-Album), ein Album der kanadischen Alternative-Rock-Band Moist aus dem Jahr 1996
 Creatures (Motionless-in-White-Album), ein Album der Gothic-Metal-Band Motionless in White aus dem Jahr 2010
 Creatures (Elf-Power-Album), ein Album der US-amerikanischen Indie-Rock-Band Elf Power aus dem Jahr 2002
 The Creatures, ein Nebenprojekt der britischen Gothic-Band Siouxsie and the Banshees
 Creature, ein Pseudonym des Gitarristen der US-amerikanischen Synth-Rock-Band Deadsy
 Creature, ein Lied der US-amerikanischen Metalcore-Band Atreyu
 Creatures (For a While), ein Lied der Band 311

Software:

 Creatures (Spieleserie), ein Computerspiel, das sich mit der Erschaffung und Simulation künstlichen Lebens (KL) befasst
 Creatures (Computerspiel 1990), ein Videospiel für den Commodore 64 aus dem Jahr 1990

Unternehmen:

 Creatures, Inc., ein japanisches Entwicklungsstudio für Videospiele, eine Tochtergesellschaft von Nintendo
 Creature Labs, eine britische Softwareentwicklungsfirma aus Cambridge für künstliches Leben

Sonstiges:

 Creature, ein Charaktere aus der US-amerikanischen Reality-TV-Show Who Wants to Be a Superhero?
 Creature cards, ein Kartentyp des Magic: The Gathering Sammelkartenspiels

Siehe auch

 Kreatur